

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 5, w tym 3 podstawowe
 Widok – część miasta Kęty
 Widok – część miasta Szczecin
 Widok – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Łuków
 Widok – wieś w woj. mazowieckim, w pow. grójeckim, w gminie Chynów
 Widok – wieś w woj. opolskim, w pow. głubczyckim, w gminie Głubczyce

Wzniesienia w Polsce 
 Widok – wzniesienie w Górach Kaczawskich w Sudetach Zachodnich
 Widok – wzniesienie w Górach Kruczych w Sudetach Środkowych
 Widok – wzniesienie w Raciborzu
 Widok – wzniesienie we Wzgórzach Bukowych

Inne 
 Widok – dzielnica Kalisza
 Widok – osiedle w Skierniewicach
 Widok – potoczna nazwa Wzgórza Młyńskiego na Żywieckim Przedmieściu w Bielsku-Białej
 Widok – ulica w Warszawie

Zobacz też 
 Las Widok w Raciborzu
 Osiedle Widok Zarzecze
 Wieżowiec Widok

Linki zewnętrzne 
 „Widok”  w Słowniku Języka Polskiego PWN